В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Швейца́рии значится 12 наименований (на 2016 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 9 объектов включены в список по культурным критериям, а оставшиеся 3 объекта включены по природным критериям. 1 объект признан шедевром человеческого созидательного гения (критерий i), 1 объект признан природным феноменом или пространством исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

По состоянию на 2017 год, 2 объекта на территории Швейцарии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Швейцарская Конфедерация ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 17 сентября 1975 года. Первые три объекта, находящиеся на территории Швейцарии были занесены в список в 1983 году на 7-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в Предварительный список.

Географическое расположение объектов

См. также 
 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия в Швейцарии
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Швейцарии

Культура Швейцарии
Швейцария